Зёнгчом () — вьетнамский топоним:
 Зёнгчом — уезд в провинции Бенче.
 Зёнгчом — город в уезде Зёнгчом, провинция Бенче.